Ла-Совта-де-Савер — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Савер — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.